1960 Голяма награда на Италия е 11-о за Голямата награда на Италия и девети кръг от сезон 1960 във Формула 1, провежда се на 4 септември 1960 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия